Dailly steht für:
 Christian Dailly (* 1973), ein schottischer Fußballspieler
 Festung Dailly, eine Artilleriefestung im Schweizer Kanton Waadt, ehemaliger Standort der Infrastruktur Hauptquartier Schule 35 der Schweizer Armee
 Dailly (Schottland), Ort in Schottland